Svarvargatan kan avse:
Svarvargatan, Sandviken
Svarvargatan, Stockholm
Svarvargatan, Västerås